

Ім'я Атанасій 
Атана́сій ( — «Атанасіос») — українське особове чоловіче ім'я, яке походить від  — «безсмертя», «безсмертний», канонічна форма імен Атанас, Опанас, Панас.

Відомі особи з ім'ям Атанасій 
 Атанасій (Пакоста) (? —1625) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви; з 1609 року, єпископ Холмський і Белзький.
 Атанасій (Крупецький) (1570—1652) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви; з 1610 року єпископ Перемиський, Самбірський і Сяноцький.
 Атанасій (Фурс) (1610—1649) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
 Атанасій (Шептицький) (1686—1746) — єпископ Руської Унійної Церкви; з 18 серпня 1729 року Митрополит Київський — предстоятель Української (Руської) Греко-Католицької Церкви.
 Атанасій Шептицький (1723—1779) — перемиський єпископ УГКЦ (1762–1779), популярний серед духівництва.
 Атанасій Великий (1918—1982) — український церковний діяч, науковець, відомий історик Церкви, археограф, священик—василіянин, протоархимандрит Василіянського Чину.

Варіант імені — Опанас

Варівнт імені — Панас 
 Панас (значення)

Варівнт імені — Афанасій 
 Афанасій (значення)

Чоловічі імена